Розтоківська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район
 Розтоківська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Розтоківська сільська рада — Чернівецька область, Путильський район